Костин, Михаил Игоревич: Костин, Михаил Игоревич (род. 1973) — российский писатель-фантаст.
 Костин, Михаил Игоревич (род. 1985) — российский футболист.